Хендрик Вейдандт (); 16 июля 1995, Герден, Германия) — немецкий футболист, нападающий немецкого футбольного клуба «Ганновер 96».

Карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Гросс-Мунцель».

С 2014 по 2018 год выступал за клуб «» в 5-м и 4-м дивизионах Германии. Сыграл 99 матчей и забил 44 гола.

Летом 2018 года перешёл в «Ганновер 96». За основную команду дебютировал 19 августа 2018 года в матче 1-го раунда Кубка Германии против «Карлсруэ». Забил 2 гола. «Ганновер» победил со счётом 6:0. В чемпионате Германии дебютировал в 1-м туре, 25 августа 2018 года, в матче против «Вердера». Забил гол. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на ogol.com

Футболисты Германии
Игроки ФК «Ганновер 96»